Spencer kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Spencer
 Kenneth A. Spencer
 Michael A. Spencer
 Roger David Spencer
 Walter Baldwin Spencer
 William Kingdon Spencer

Robotskapade auktorsförkortningar